Cruz Vidriada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cruz Vidriada, Villa Guerrero, ort, Delstaten Mexiko, 
 Cruz Vidriada, Tenancingo, ort, Delstaten Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar